Серенада может означать:

 Серенада — песня, как правило любовного характера, персонифицированно посвящённая женщине.
 Серенада для струнного оркестра — произведение Чайковского 1880 года.
 Серенада — балет Баланчина 1934 года на музыку Чайковского.
 Серенада — короткометражный художественный фильм 1968 года.
 Серенада (фильм, 1956)
 Серенада — советская радиола.

См. также 
 Серенада солнечной долины
 Утренняя серенада (балет)
 Маленькая ночная серенада
 Прерванная серенада
 Серенада 2000 (альбом)